De 98e editie van de Ronde van Catalonië (Catalaans: Volta a Catalunya) was een wielerwedstrijd die startte op 19 maart en eindigde op 25 maart 2018. De ronde maakt deel uit van de UCI World Tour 2018. Titelverdediger was de Spanjaard Alejandro Valverde, die ook deze editie won.

Deelnemende ploegen

Etappeoverzicht

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

6e etappe

7e etappe

Klassementenverloop 

2018
UCI World Tour 2018
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2018